Ручейки — деревня в Манском районе Красноярского края, входит в состав Первоманского сельсовета.

История 
В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок первой фермы Первомайского свиносовхоза переименован в Ручейки.

Население

Примечания 

Населённые пункты Манского района